Кастельяр-дель-Риу () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергеда. Занимает площадь 33,34 км². Население — 163 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Барселоны